Wietstock ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Wietstock (Altwigshagen), Ortsteil der Gemeinde Altwigshagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Wietstock (Ludwigsfelde), Ortsteil der Stadt Ludwigsfelde im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg

historisch:
Wysoka Kamieńska, Ortsteil der Gemeinde Golczewo in der Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch
 Wittstock